Die Liste der Mitglieder der französischen Nationalversammlung beinhaltet folgende Listen:

 Liste der Mitglieder der Nationalversammlung der 1. Wahlperiode (Frankreich)
 Liste der Mitglieder der Nationalversammlung der 2. Wahlperiode (Frankreich)
 Liste der Mitglieder der Nationalversammlung der 3. Wahlperiode (Frankreich)
 Liste der Mitglieder der Nationalversammlung der 4. Wahlperiode (Frankreich)
 Liste der Mitglieder der Nationalversammlung der 5. Wahlperiode (Frankreich)
 Liste der Mitglieder der Nationalversammlung der 6. Wahlperiode (Frankreich)
 Liste der Mitglieder der Nationalversammlung der 7. Wahlperiode (Frankreich)
 Liste der Mitglieder der Nationalversammlung der 8. Wahlperiode (Frankreich)
 Liste der Mitglieder der Nationalversammlung der 9. Wahlperiode (Frankreich)
 Liste der Mitglieder der Nationalversammlung der 10. Wahlperiode (Frankreich)
 Liste der Mitglieder der Nationalversammlung der 11. Wahlperiode (Frankreich)
 Liste der Mitglieder der Nationalversammlung der 12. Wahlperiode (Frankreich) (2002–2007)
 Liste der Mitglieder der Nationalversammlung der 13. Wahlperiode (Frankreich) (2007–2012)
 Liste der Mitglieder der Nationalversammlung der 14. Wahlperiode (Frankreich) (2012–2017)
 Liste der Mitglieder der Nationalversammlung der 15. Wahlperiode (Frankreich) ab 2017

Liste (Wahlen)